Pás může být:

 dlouhý tenký a plochý předmět
 pás - v geometrii část roviny mezi 2 rovnoběžnými přímkami
 filmový pás – filmařský materiál
 tankový pás – součást tanku
 kulometný pás – dlouhý a plochý nosič nábojů do kulometu 
 bezpečnostní pás
 dopravní pás – slouží např. k přesunu sypkých materiálů, výrobků atp.
 pás cudnosti
 bederní pás – zdravotnická pomůcka
 běžecký pás – sportovní náčiní
 těhotenský pás – pomůcka pro těhotné ženy
 Orionův pás – asterismus

 rozmezí, zóna či pásmo
 podnebný pás
 mírný pás
 subtropický pás
 tropický pás
 tropický suchý pás
 polární pás
 hlavní pás – astronomický pojem

jiné 
 pásový opar – kožní virové onemocnění

Související články 
 pas
 PAS

Externí odkazy